GDW steht als Abkürzung für:

 Gaduwa, Sprachcode für eine Sprache aus Kamerun
 Game Designers' Workshop, ehemaliger Spielehersteller
 GDW-Nord, Genossenschaft der Werkstätten für Behinderte e.G., Rendsburg
 Gedenkstätte Deutscher Widerstand gegen den Nationalsozialismus, Berlin
 Genossenschaft der Werkstätten für behinderte Menschen Hessen und Thüringen eG, gemeinnütziger Verbund, Kassel

GdW steht als Abkürzung für:
 GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.
 Gemeinschaft der Wohnungseigentümer in Österreich
 Gruppe der Wehrdienstgegner, einer Vorläuferorganisation des Verbands der Kriegsdienstverweigerer

gdw steht als Abkürzung für:
 in der Mathematik informell als Abkürzung für „genau dann, wenn“, siehe Logische Äquivalenz #Schreib- und Sprechweisen

Abkürzung